El nombre Hanna ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 Tormenta tropical Hanna (1959);
 Tormenta tropical Hanna (2002); 
 Huracán Hanna (2008).
 Tormenta tropical Hanna (2014)
 Huracán Hanna (2020)